Jaroslav Hlinka (né le  à Prague, en Tchécoslovaquie, aujourd'hui capitale de la République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1994 en jouant dans l'Extraliga, la plus haute division tchèque, avec le HC Sparta Prague. Par la suite, il connaît quelques matchs dans la 1.liga, seconde division tchèque, mais reste globalement au club jusqu'en 2002. En 2000 et 2002, il remporte le titre de champion  de Tchéquie avec le Sparta et lors du second titre, avec 45 passes décisives, il est le meilleur passeur du championnat.

Il décide alors de rejoindre la Ligue nationale A, championnat de première division suisse et signe pour l'EHC Kloten. Il joue dans un premier temps deux saisons puis passe une saison en Russie à l’Ak Bars Kazan de la Superliga avant de revenir pour une troisième saison en Suisse.

Il finit tout de même la saison 2005-2006 avec son premier club, le Sparta Prague et il remporte deux nouveaux titres de champion. En 2006-2007, en plus du titre de champion, il réalise une nouvelle fois le plus grand nombre de passes de la saison (57) mais aussi des séries éliminatoires (12). Au cours de l'été 2007, il signe pour l'Avalanche du Colorado de la Ligue nationale de hockey sur les conseils de Milan Hejduk qui y joue depuis 1999.

Il prend sa retraite à l'issue de la saison 2018-2019.

Trophées et honneurs personnels
Extraliga
Champion en 2000, 2002, 2006 et 2007.
Meilleur passeur de la saison en 2002 et 2007 et des séries en 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1994-1995 || HC Sparta Prague || Extraliga || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1995-1996 || HC Sparta Prague || Extraliga || 18 || 3 || 1 || 4 || 4 || 11 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
| 1995-1966 || HC Berounští Medvědi || 1.liga || 6 || 2 || 1 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1966 || HC Slovan Ústečtí Lvi || 1.liga || 3 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || HC Sparta Prague || LEH || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || 4 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 1996-1997 || HC Sparta Prague || Extraliga || 44 || 8 || 18 || 26 || 12 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1996-1997 || HC Karlovy Vary || 1.liga || 3 || 1 || 0 || 1 ||  || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || HC Sparta Prague || LEH || 6 || 2 || 1 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || HC Sparta Prague || Extraliga || 50 || 18 || 18 || 36 || 22 || 11 || 2 || 6 || 8 || 8
|-
| 1998-1999 || HC Sparta Prague || LEH || 6 || 3 || 3 || 6 || 2 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1998-1999 || HC Sparta Prague || Extraliga || 40 || 9 || 24 || 33 || 22 || 6 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 1999-2000 || HC Sparta Prague || Extraliga || 49 || 20 || 37 || 57 || 51 || 8 || 2 || 3 || 5 || 10
|-
| 2000-2001 || HC Sparta Prague || Extraliga || 45 || 12 || 17 || 29 || 28 || 13 || 2 || 9 || 11 || 12
|-
| 2001-2002 || HC Sparta Prague || Extraliga || 52 || 16 || 45 || 61 || 54 || 13 || 9 || 6 || 15 || 4
|-
| 2002-2003 || EHC Kloten || LNA || 41 || 18 || 30 || 48 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || EHC Kloten || LNA || 43 || 18 || 24 || 42 || 33 || 8 || 3 || 8 || 11 || 6
|-
| 2004-2005 || Ak Bars Kazan || Superliga || 36 || 4 || 16 || 20 || 10 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2005-2006 || EHC Kloten || LNA || 37 || 12 || 24 || 36 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || HC Sparta Prague || Extraliga || 9 || 3 || 8 || 11 || 14 || 17 || 10 || 6 || 16 || 10
|-
| 2006-2007 || HC Sparta Prague || Extraliga || 46 || 19 || 38 || 57 || 46 || 16 || 4 || 12 || 16 || 38
|-
| 2006-2007 || HC Sparta Prague || ECC || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Avalanche du Colorado || LNH || 63 || 8 || 20 || 28 || 16 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Linköpings HC || Elitserien || 54 || 12 || 43 || 55 || 16 || 7 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 2009-2010 || HC Sparta Prague || Extraliga || 20 || 5 || 10 || 15 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Linköpings HC || Elitserien || 41 || 13 || 37 || 50 || 12 || 12 || 4 || 4 || 8 || 2
|-
| 2010-2011 || HC Sparta Prague || Extraliga || 9 || 1 || 4 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Linköpings HC || Elitserien || 43 || 11 || 29 || 40 || 12 || 7 || 1 || 4 || 5 || 12
|-
| 2011-2012 || HC Plzeň 1929 || Extraliga || 13 || 4 || 4 || 8 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Linköpings HC || Elitserien || 42 || 5 || 17 || 22 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HC Sparta Prague || Extraliga || 52 || 15 || 36 || 51 || 22 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2013-2014 || HC Sparta Prague || Extraliga || 50 || 17 || 45 || 62 || 36 || 12 || 4 || 7 || 11 || 8
|-
| 2014-2015 || HC Sparta Prague || Extraliga || 48 || 17 || 33 || 50 || 32 || 10 || 5 || 6 || 11 || 6
|-
| 2015-2016 || HC Sparta Prague || Extraliga || 37 || 14 || 21 || 35 || 10 || 17 || 10 || 7 || 17 || 14
|-
| 2016-2017 || HC Sparta Prague || Extraliga || 44 || 11 || 25 || 36 || 24 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2017-2018 || HC Sparta Prague || Extraliga || 41 || 2 || 15 || 17 || 6 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2018-2019 || HC Vrchlabí || 2. Liga || 8 || 1 || 6 || 7 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HC Sparta Prague || Extraliga || 5 || 2 || 1 ||3 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque lors des championnats du monde suivants :
2001 -  Médaille d'or
2002 - 
2003 - 
2004 - 
2006 -  Médaille d'argent
2007 - élimination en quart de finale

Références 

Naissance en novembre 1976
Naissance à Prague
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du EHC Kloten
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Linköpings HC
Joueur du HC Plzeň
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Berounští Medvědi
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché